Мат — многозначный термин:
 Мат — разновидность русской ненормативной (обсценной) лексики.
 Мат — ковёр или циновка, в спорте — мягкий настил, предохраняющий от ушибов.
 Мат — декоративный узел.
 Мат — ситуация в шахматных играх.
 Мат — слоистые покровы на субстрате, состоящие из одноклеточных организмов, например цианобактериальные маты. Плавучие маты из многоклеточных организмов (мхов) называются зыбуны.
 МАТ — Международная ассоциация трудящихся.
 Мат — воинское звание в Германии и Польше, соответствующее сержанту.
 Мат, сын Матонви — персонаж валлийских легенд.
 Мат-метал — направление метала, характеризующееся атональностью.
 Мат — село в Буландынском районе Акмолинской области Казахстана.

См. также